Gödl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gödl (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helga Gödl (1915–2005), österreichische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Goedel
 Gödel